

Persone
Alessandra Cecchetto Coco (1950) – politica e ginecologa italiana
Claudio Cecchetto (1952) – produttore discografico italiano
Marta Cecchetto (1978) – modella italiana
Renato Cecchetto (1951-2022) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
Roberto Cecchetto (1965) – musicista italiano

Altro 
Cecchetto – frazione italiana del comune di Abetone